Жуков, Игорь: Жуков, Игорь Аркадьевич (род. 1964) — российский поэт и детский писатель.
 Жуков, Игорь Михайлович (1936—2018) — советский и российский пианист и дирижёр.